Campionato italiano di pallamano maschile
 Campionato italiano di pallamano femminile